Мирний — перша радянська наукова станція в Антарктиді (нині російська)
 Мирний — військовий шлюп у складі першої російської антарктичної експедиції 1819–1821 років, що відкрила Антарктиду

 Мирний Віталій Олександрович — український футболіст.
 Мирний Володимир Степанович — поет, прозаїк, член НСПУ.
 Мирний В'ячеслав Васильович — український науковець-маркшейдер, кандидат технічних наук, доцент Донецького національного технічного університету.
 Мирний Іван Миколайович — народний депутат України, член Партії Регіонів.
 Мирний Максим Миколайович — білоруський тенісист, олімпійський чемпіон.
 Мирний Олександр Борисович — підприємець, український політик, народний депутат України, член політичної партії ВО «Свобода».
 Панас Мирний — псевдонім українського письменника Панаса Рудченка.

Мирний — село, Мойинкумський район, Жамбильська область

Мирний — селище міського типу, Гордієвський район, Брянська область
 Мирний — селище міського типу, Оричівський район, Кіровська область
 Мирний — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Мирний — село, Благоварський район, Башкортостан
 Мирний — селище, Бурлинський район, Алтайський край
 Мирний — селище, Єгор'євський район, Алтайський край
 Мирний — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Мирний — селище, Зональний район, Алтайський край
 Мирний — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Мирний — селище, Кулундинський район, Алтайський край
 Мирний — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Мирний — селище, Локтівський район, Алтайський край
 Мирний — селище, Люберецький міський округ, Московська область
 Мирний — селище, Орський міський округ, Оренбурзька область
 Мирний — селище, Родинський район, Алтайський край
 Мирний — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область
 Мирний — селище, Томський район, Томська область
 Мирний — селище, Угловський район, Алтайський край
 Мирний — селище, Шипуновський район, Алтайський край

Мирний — селище міського типу, Євпаторійська міська рада, АР Крим
 Мирний — пасажирський зупинний пункт Дніпровської дирекції  Придніпровської залізниці